Lāčplēsis (epos), een Lets epos uit 1888.
 Lāčplēsis (bier), een Lets biermerk.